Chiesa di San Patrizio – chiesa di Toledo
Chiesa di San Patrizio – chiesa di St John's (Canada)
Chiesa di San Patrizio a Tirli – chiesa di Tirli, nel comune di Fiorenzuola
Chiesa di San Patrizio a Villa Ludovisi – chiesa di Roma, nel rione Ludovisi, in via Boncompagni

Pagine correlate 
 Basilica di San Patrizio
 Cattedrale di San Patrizio